Ґудай (Кельмеський район)
 Ґудай (Мажейкяйський район)
 Ґудай (Пагегське самоврядування)
 Ґудай (Расейняйський район)